Učitelství je oblast vzdělávání. Jedná se o věcně vymezený úsek vysokoškolského vzdělávání v oblasti pedagogiky, v jehož rámci jsou připravovány, schvalovány a uskutečňovány studijní programy blízkého nebo příbuzného obsahového zaměření. Absolvováním vybraného programu (dříve studijního oboru) se získává kvalifikace učitele a oprávnění vyučovat v mateřských, základních nebo středních školách.  Studium učitelství probíhá zpravidla na pedagogických fakultách, ale není to pravidlem, učitele připravují rovněž i filozofické, přírodovědecké, či teologické fakulty.

Seznam studijních programů 
 Učitelství matematiky
 Učitelství fyziky
 Učitelství dějepisu
 Učitelství techniky a praktických činností 
 Učitelství informatiky 
 Učitelství zeměpisu
 Učitelství přírodopisu
 Učitelství českého jazyka
 Učitelství anglického jazyka a literatury
 Učitelství německého jazyka a literatury
 Učitelství ruského jatyka a literatury
 Učitelství chemie
 Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
 Učitelství biologie
 Učitelství latiny
 Učitelství deskriptivní geometrie
 Učitelství estetické výchovy
 Učitelství rodinné výchovy
 Učitelství pedagogiky
 Učitelství výtvarné výchovy
 Učitelství základů společenských věd
 Učitelství náboženství
 Učitelství hudební výchovy
 Učitelství občanské výchovy
 Učitelství 1. st. základních škol
 Učitelství mateřských škol
 Učitelství základních uměleckých škol
 Učitelství středních škol
 Učitelství 2.st. základních škol
 Učitelství vyšších odborných škol, středních odborných učilišť a konzervatoří
 Učitelství odborného výcviku

Školství
Studium
Školství
Vysoké školy